Джон Фи́лип А́ндерсон () — британский политолог, специалист по Восточной Европе. Профессор политологии и директор Школы международных отношений Сент-Эндрюсского университета.

Биография 
В 1986 году получил учёную степень доктора философии по политологии в Лондонской школе политических и экономических наук. В 1987—1991 годах преподавал в Лондонской школе политических и экономических наук, Вестминстерском, Мидлсекском и Эдинбургском университетах. С 1991 года является профессором политологии Сент-Эндрюсского университета, где также занимает пост директора Школы международных исследований.

Сфера научных интересов 
Советская и постсоветская политика (в особенности Центральная Азия), религия и политика; религия, демократия и демократизация, консервативная христианская политика в России и США.

Избранная библиография

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Сент-Эндрюсского университета

Политологи Великобритании
Советологи
Преподаватели Сент-Эндрюсского университета
Выпускники Лондонской школы экономики